Piepenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Piepenburg (* 1956), deutscher Jurist und Politiker
 Horst Piepenburg (* 1954), deutscher Rechtsanwalt
 Jürgen Piepenburg (* 1941), deutscher Fußballspieler und -trainer

Piepenburg steht für: 

 Piepenburg, deutscher Name von Wyszogóra, Ort in der Gemeinde Płoty, Polen